Miejscowości w USA:
 Asbury – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Asbury – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Asbury – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Asbury (ang. Asbury Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Gallatin